Международный зал боксёрской славы (, сокр. IBHOF) — это зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внёс существенный вклад в этот вид спорта. Расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США.

Музей был открыт в 1990-м году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте.

Призывники выбираются членами BWAA и историками бокса. Церемония включения в Зал славы проводится ежегодно, в июне.

Боксёр может быть включён в Зал славы спустя 3 года (до 2018 года срок ожидания составлял 5 лет) после завершения карьеры.

Призывники 
Все люди, призванные в Зал славы, разделены на 7 категорий.

Современные 
С 1990 по 2014 год избирались боксёры, которые провели свой последний бой не ранее 1993 года. С 2015 года — боксёры, которые провели последний бой не раньше 1989 года.

Старожилы 
С 1990 по 2014 год избирались боксёры, которые провели свой последний бой в период с 1893 по 1942 год. С 2015 года — которые провели последний бой в период с 1893 по 1988 год.

Пионеры 
Боксёры, которые провели последний бой не позднее 1892 года.

Женщины. Современные

Женщины. Пионеры

Не спортсмены 
Внесли вклад в бокс, не являясь боксёрами или обозревателями.

Обозреватели 
Журналисты, писатели, историки и т. д.

Примечания

Ссылки 
 THE IBHOF CLASS OF 2018: HOW I VOTED AND WHY
 Официальный сайт

Бокс
Музеи по алфавиту
Спортивные музеи
Музеи штата Нью-Йорк